Сан Хуан Гичикови има више значења:

 Општина Сан Хуан Гичикови (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Гичикови (Сан Хуан Гичикови, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику